Винновка — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Винновка — село в Ставропольском районе Самарской области.
 Винновка — бывшее село в пригороде Ульяновска. В 1966 году включено в черту Железнодорожного района города.
 Винновка — устаревшее название села Виновка в Городищенском районе Волгоградской области.

Реки 
 Винновка — река в Свердловской области, приток реки Тагил.
 Винновка — исчезнувшая речка в Санкт-Петербурге, по руслу которой проложен Гребной канал.